Floria steht für: 
 Floria (Kandanos), Dorf in der Gemeinde Kandanos auf Kreta 

Namensträger
 Alvaro Galan Floria (* 1977), spanischer Bocciaspieler und Paralympionide 
 Floria Bloise (1929–2012), argentinische Schauspielerin 
 Floria Capsali (1900–1982), rumänische Ballerina und Choreografin 
 Floria Gueï (* 1990), französische Leichtathletin
 Floria Márquez (* 1950), venezolanische Sängerin und Schauspielerin 
 Floria Sigismondi (* 1965), italienisch-kanadische Fotografin und Regisseurin

Siehe auch:
 Florian